Це список гуртів з Ісландії.

Список співаків з Ісландії див. у списку ісландських співаків.

Що стосується співаків-авторів пісень з Ісландії, дивіться Список співаків-авторів пісень у розділі Ісландія.

0-9 

 200.000 naglbítar

A 

 ADHD
 Agent Fresco
 Amiina
 Ampop
 Apparat Organ Quartet
 Árstíðir

B 

 Bang Gang
 Benny Crespo's Gang
 Borko

C 

 Changer

D 

 Dead Skeletons
 Dikta
 Dimma

Е 

 Egó
 Elektra
 Eurobandið

F 

 Feldberg
 FM Belfast
 For a Minor Reflection
 Fræbbblarnir

G 

 Grýlurnar
 GusGus
 Granger

I 

 Ingó og Veðurguðirnir

J 

 Jagúar
 Jakobínarína
 JFDR
 Júníus Meyvant
 Just Another Snake Cult
 Jet Black Joe

К 

 Kukl
 Klassart
 kimono
 Kaleo
 Kiasmos

L 

 Leaves
 The Lovely Lion

М 

 Mammút
 Mezzoforte
 Merzedes Club
 Mínus
 Misþyrming
 Mugison
 Múm

N 

 Nylon

О 

 Of Monsters and Men

P 

 Pollapönk

Q 

 Quarashi

R 

 Retro Stefson
 Reykjavíkurdætur
 Rökkurró

S 

 Sálin hans Jóns míns
 Samaris
 Seabear
 Sin Fang
 Sign
 Sigur Rós
 Singapore Sling
 Ske
 Skálmöld
 Slowblow
 Sóley
 Sólstafir
 The Sugarcubes
 Stafrænn Hákon
 Steed Lord
 Stuðmenn
 Sykur

Т 

 Thor's Hammer
 Trabant
 Trúbrot

V 

 Valdimar
 The Vintage Caravan
 Vök

Þ 

 Þeyr
 Þursaflokkurinn

Джерела 

Ісландські музичні гурти
Списки:Ісландія